Christoph Strickner (ur. 24 czerwca 1985 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski i trener. Reprezentant SV Innsbruck Bergisel. Dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W sezonie 2001/2002 zajął miejsce na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej Alpen Cup. Odniósł jedno zwycięstwo i dwukrotnie zajął drugie miejsce.

Nigdy nie wystartował w zawodach Pucharu Świata. W 2002 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix w Innsbrucku, lecz nie uzyskał awansu do zawodów.

Zdobył dwa medale w drużynowych konkursach mistrzostw świata juniorów. W 2002 w Schonach zdobył srebro (w składzie z Balthasarem Schneiderem, Christianem Nagillerem i Manuelem Fettnerem), a rok później w Sollefteå złoto (wraz z Manuelem Fettnerem, Rolandem Müllerem i Thomasem Morgensternem). Indywidualnie startował tylko w 2003 i zajął 10. miejsce.

Strickner był członkiem kadry B Austrii w skokach narciarskich w sezonach 2003/2004 i 2004/2005.

W 2005 uczestniczył konkursach uniwersjady w Innsbrucku. Indywidualnie dwukrotnie zajął miejsca w trzeciej dziesiątce. Wziął udział w konkursie drużynowym, w którym Austria zdobyła brązowy medal. Ponieważ był najsłabszym zawodnikiem ze swojej drużyny, jego wyniki nie zostały wzięte pod uwagę.

Najlepszym wynikiem Stricknera w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest ósma lokata zajęta w sezonie 2002/2003 w japońskim Zaō. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w lutym 2006.

W 2007 roku został trenerem skoków narciarskich w gimnazjum sportowym w Stams.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Stricknera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Stricknera na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Innsbrucku